Get Over It (filme), filme de 2001 estrelando Kirsten Dunst
 Volta por Cima (canção), canção MPB dos anos 60